

Persone
Carlo Balestra di Mottola (1911-1998) – militare, diplomatico e politico italiano
Francesco Mottola (1901-1969) – presbitero italiano, beato dalla Chiesa cattolica
Giovanni Mottola (1946) – giornalista e politico italiano
Hanno Möttölä (1976) – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
Josè Mottola (1954) – avvocato e scrittore italiano
Patrizia Mottola (1970) – doppiatrice italiana
Riccardo Mottola (1904-...) – calciatore italiano
Stefano Mottola (...) – astronomo italiano
Thomas Daniel Mottola Jr, detto Tommy (1949) – produttore discografico statunitense di origini italiane
Tony Mottola (1918-2004) – musicista statunitense di origini italiane

Altro
5388 Mottola – asteroide della fascia principale
Mottola – comune in provincia di Taranto
Mottola (famiglia)

Pagine correlate
 nottola